Turniej indywidualny mężczyzn w szpadzie podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – jedna z konkurencji szermierczych rozgrywana podczas igrzysk wojskowych w chińskim Wuhanie. Zawody odbyły w dniu 20 października 2019 roku w Wuhan City Polytechnic Gymnasium. Turniej mężczyzn został rozegrany systemem mieszanym (kołowo–pucharowym).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST). Półfinały i finał został rozegrany w dniu 21 października wg czasu polskiego.

Uczestnicy 
Do turnieju indywidualnego mężczyzn zgłoszono 50 szpadzistów z 21 państw. 

W zawodach mogło startować maksymalnie 3 zawodników z jednego państwa. Polscy szpadziści wystąpili na igrzyskach wojskowych w Wuhanie w  składzie: Mateusz Antkiewicz (5. miejsce indywidualnie), Mateusz Nycz (14.) oraz Radosław Zawrotniak (26.).

Wyniki

Faza finałowa 
Pojedynki w turnieju szermierczym pomiędzy szpadzistami odbywał się systemem pucharowym, nie rozgrywano dodatkowego pojedynku o trzecie miejsce (dlatego też 2 zawodnikom wręczono brązowe medale).

Finał

Sekcja 1

Sekcja 2

Faza wstępna 
Celem dokonania rozstawienia szpadzistów w fazie finałowej, przeprowadzono w 8 grupach, wstępne walki (rankingowe). Pojedynki toczyły się systemem kołowym (każdy uczestnik walczył kolejno ze wszystkimi przeciwnikami w swojej grupie). Walczono do 5 zadanych trafień w określonym czasie. Na podstawie porównania (zestawienia) wyników osiągniętych w grupach przez poszczególnych zawodników został stworzony ranking. O kolejności zawodników decydowało ratio czyli stosunek ilości zwycięstw (Zw) do ilości stoczonych walk (Iw), a w następnej kolejności korzystniejszy bilans, różnica trafień zadanych (Tz) do otrzymanych (To). Pierwszych 14 zawodników z listy rankingowej uzyskało bezpośredni awans do 1/16 finału. W pierwszej rundzie mieli wolny los (BYE).
 Legenda

Grupa 1 
Awans bezpośredni do 2 rundy (1/16 finału) z grupy 1 uzyskał: Kanadyjczyk Hugues Boisvert, Szwajcar Alexis Bayard i Węgier Gergely Siklosi. Pozostali zawodnicy rozpoczynali rywalizację od 1/32 finału.

Grupa 2 
Z grupy 2 awans do 2 rundy (1/16 finału) uzyskał: Ukrainiec Igor Reizlin, Rosjanin Alan Fardzinow oraz Węgier Daniel Berta. Pozostali zawodnicy rozpoczynali rywalizację od 1/32 finału.

Grupa 3 
Z grupy 3 awans do 2 rundy (1/16 finału) uzyskał: Koreańczyk Hwang Hyeon-il i Ukrainiec Roman Swiczkar. Pozostali zawodnicy rozpoczynali rywalizację od 1/32 finału.

Grupa 4 
Z grupy 4 awans bezpośredni do 2 rundy (1/16 finału) wywalczył tylko Wenezuelczyk Manuel Maita. Pozostali zawodnicy rozpoczynali rywalizację od 1/32 finału.

Grupa 5 
Z grupy 5 awans bezpośredni do 2 rundy (1/16 finału) wywalczył tylko Ukrainiec Maksym Chworost. Pozostali zawodnicy rozpoczynali rywalizację od 1/32 finału.

Grupa 6 
Z grupy 6 awans bezpośredni do 2 rundy (1/16 finału) wywalczył tylko Włoch Paolo Pizzo. Pozostali zawodnicy rozpoczynali rywalizację od 1/32 finału.

Grupa 7 
Z grupy 7 awans bezpośredni do 2 rundy (1/16 finału) wywalczył Argentyńczyk Jesus Lugones. Pozostali zawodnicy rozpoczynali rywalizację od 1/32 finału.

Grupa 8 
Z grupy 8 awans bezpośredni do 2 rundy (1/16 finału) wywalczył: Polak Mateusz Antkiewicz i Szwajcar Lucas Malcotti. Pozostali zawodnicy rozpoczynali rywalizację od 1/32 finału.

Uwagi

Końcowa klasyfikacja  

Źródło: Wuhan
.

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Szpada mężczyzn drużynowo - Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Mężczyzn